III чемпионат СССР по русским шашкам среди женщин проходил в 1959 году через 22 года после предыдущего чемпионата. В финале участвовали 16 спортсменок.

Чемпионкой СССР стала Маргарита Дубова из Баку.

Ссылки 
 Журнал «Шашки», 1959-3, с. 3-4

Женщины
1959 год в шашках
Чемпионаты СССР в 1959 году